Штайнах-на-Бреннере () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  7 03 55.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Раух (АНП).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля